Acanthochitona hirundiniformis är en blötdjursart som först beskrevs av Sowerby 1832.  Acanthochitona hirundiniformis ingår i släktet Acanthochitona och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
hirundiniformis